Хе́ризау () — город в Швейцарии, столица полукантона Аппенцелль-Ауссерроден. 

Население составляет 15 205 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 3001.

Население 
Хронология прироста населения приведена в следующей таблице:

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Аппенцелль-Аусерродена
Коммуны Аппенцелль-Аусерродена
Столицы кантонов Швейцарии